Enzo Neve is een Belgische voetballer.

Carrière 
Na zijn jeugdopleiding bij KSK Beveren, waar hij doorgroeide tot het eerste elftal, en na een passage bij Westerlo, belandde Neve in 2008 bij Red Star Waasland, waarmee hij in het seizoen 2008-2009 de eindronde speelde voor Eerste Klasse.

Na de fusie van Red Star Waasland en SK Beveren tot Waasland-Beveren verbleef hij er nog een seizoen, waarna hij naar SK Sint-Niklaas trok. Na twee seizoenen in Tweede Klasse voor SK Sint-Niklaas, trok hij naar FCV Dender EH, waarna KFC Eendracht Zele, FC Lebbeke en Dikkelvenne volgden. Sinds het seizoen 2021-2022 speelt hij bij HO Kalken, waarmee hij de promotie naar Derde Amateur afdwong.

Statistieken  

Belgisch voetballer